Jessica Malsiner – saltatrice con gli sci italiana
 Lara Malsiner – saltatrice con gli sci italiana
 Manuela Malsiner – saltatrice con gli sci italiana